Gouveia (Minas Gerais), município do Brasil
Gouveia (Alfândega da Fé), freguesia de Alfândega da Fé
Gouveia (Portugal),  cidade e município da Guarda 
Gouveia (freguesia), freguesia de Gouveia
Gouveia (São João das Lampas), localidade de Sintra

ou ainda:
Gouveias (Pinhel), antiga freguesia
Manuel António de Sousa, militar moçambicano conhecido como Gouveia
São Simão de Gouveia, freguesia no concelho de Amarante, Portugal

Desambiguações de topônimos